Galleon steht für:

 Galleon (französische Band), französisches House-Duo
 Galleon (irische Band), irische Folkband
 Galleon (schwedische Band), schwedische Rockband

Siehe auch:
 Galeone